Lemona bezeichnet:
 Lemona, spanischer Name der baskischen Gemeinde Lemoa
 Lemona (Zypern), Gemeinde in der Provinz Paphos